Кари Юхани Сорри (, род. 25 октября 1941) — финский шахматист, мастер ФИДЕ, гроссмейстер ИКЧФ (1982).

Серебряный призер чемпионата Финляндии 1972 г.

В составе сборной Финляндии участник шахматной олимпиады, квалификационных турниров командных первенств Европы, командного первенства мира среди студентов, командного турнира северных стран и командного первенства Европы среди ветеранов.

Добился больших успехов в игре по переписке. В 1982 г. стал победителем турнира, организованного Шахматной федерацией Финляндии. За этот успех ему было присвоено звание гроссмейстера ИКЧФ.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии К. Ю. Сорри в базе Chessgames
 Личная карточка К. Ю. Сорри на сайте 365Chess
Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Гроссмейстеры ИКЧФ
Мастера ФИДЕ по шахматам